Bozó László (?–?) labdarúgó (Kolozsvári AC)
 Bozó László (1927–2009) rendező
 Bozó László (1962) meteorológus, az MTA rendes tagja

Jegyzetek